Die WTA Championships 2009 (auch als Sony Ericsson Championships - Doha 2009 bekannt) fanden vom 27. Oktober bis 1. November 2009 in Doha statt. Die acht besten Einzelspielerinnen und die vier besten Doppelpaarungen der Saison hatten sich für die 38. Auflage des Turniers qualifiziert.

Titelverteidigerin waren im Einzel Venus Williams und im Doppel die Paarung Cara Black/Liezel Huber.

Das Endspiel im Einzel gewann Serena Williams gegen Venus Williams mit 6:2, 7:64, im Doppelfinale besiegten Nuria Llagostera Vives und María José Martínez Sánchez die Paarung Cara Black/Liezel Huber mit 7:60, 5:7, [10:7].

Einzel

Qualifikation 
Die acht bestplatzierten Damen der WTA Tour qualifizierten sich für diesen Wettbewerb. Dazu kamen noch zwei Reservistinnen.

Austragungsmodus 
Zunächst wurde in zwei Vierergruppen nach dem Round-Robin-Prinzip gespielt in den Gruppen White und Maroon, angelehnt an die Landesfarben des Gastgeberlandes Katar. Die beiden Gruppenbesten qualifizierten sich jeweils für das Halbfinale und spielten von dort an im K.-o.-System.

Gruppe White

Ergebnisse

Tabelle 

1 Swonarjowa ersetzte Safina nach deren Rückenverletzung im ersten Gruppenspiel
2 Radwańska ersetzte Swonarjowa aufgrund einer Verletzung im rechten Sprunggelenk.

Gruppe Maroon

Ergebnisse

Tabelle

Halbfinale, Finale 

r = Aufgabe

Doppel

Qualifikation 
Die vier bestplatzierten Doppelpaarungen der WTA Tour qualifizierten sich für diesen Wettbewerb.

Austragungsmodus 
Gespielt wurde im K.-o.-System und begonnen gleich mit dem Halbfinale.

Halbfinale, Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Sony Ericsson Championships (englisch)

Einzelnachweise 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Doha